

Cinema 
 Ai confini della realtà (Gojira tai Megaro) – film del 1973 di Jun Fukuda
 Ai confini della realtà (Twilight Zone – The Movie) – film del 1983 di registi vari, tratto dalla serie televisiva del 1959

Televisione 
 Ai confini della realtà (The Twilight Zone) – serie televisiva del 1959
 Ai confini della realtà (The Twilight Zone) – serie televisiva del 1985
 Ai confini della realtà - I tesori perduti (Twilight Zone Rod Serling's lost classics) – film per la televisione del 1994
 The Twilight Zone – serie televisiva del 2002-2003

Musica 
 Ai confini della realtà – brano musicale del 1988 del cantautore italiano Sergio Caputo, contenuto nell'album Storie di whisky andati.

Letteratura

I confini della realtà – Libro antologico pubblicato da Mondadori nel 2008.

Pagine correlate 
 Twilight Zone (disambigua)